Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Renzo Furlan 6-3, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Jordi Arrese (secondo turno)

 Assente
 Thierry Champion (primo turno)
 Goran Prpić (secondo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1992
ATP Tour 1992